* Николаев, Виктор Николаевич (род. 1930) — советский геоботаник, пастбищный эколог.
 Николаев, Виктор Николаевич (род. 1958) — российский писатель. Примечания